Personen met de naam Hans Vonk:

Hans Vonk (dirigent) (1942-2004), Nederlands dirigent 
Hans Vonk (voetballer) (1970), Zuid-Afrikaans voetbalkeeper